Okie – termine che indica un abitante dello stato federale dell'Oklahoma negli Stati Uniti d'America
 Okie – album di J.J. Cale del 1974